Balfour est un nom pouvant désigner :

Nom de famille 

Allison Balfour (?-1594), guérisseuse écossaise, accusée de sorcellerie 
Andrew Balfour, (1630-1694), botaniste et médecin écossais
Arthur Balfour (1848-1930), premier ministre du Royaume-Uni
Betty Balfour (1903-1977), actrice britannique
Brigid Balfour (1914-1994), biologiste britannique
David Paton Balfour (1841-1894), éleveur et chroniqueur néo-zélandais
Eric Balfour (né en 1977), acteur et producteur américain
Eve Balfour (1899-1990), pionnière britannique de l’agriculture biologique et du mouvement écologiste, essayiste, conférencière et auteur de roman policier
Frances Balfour (1858-1931), féministe britannique
Francis Maitland Balfour (1851-1882), alpiniste et biologiste britannique
Graham Balfour (1858-1929), pédagogue britannique
Grant Balfour (né en 1977), joueur de [baseball australien
Isaac Bayley Balfour (1853-1922), botaniste écossais
John Balfour (1894–1983), diplomate britannique
John Hutton Balfour (1808-1884), botaniste écossais
Leslie Balfour-Melville (1854-1937), sportif écossais
Mary Balfour (fl. 1789-1810), poétesse irlandaise
Murray Balfour (1936-1965), joueur de hockey sur glace canadien
Robert Balfour (1550-1625), philosophe écossais
Thomas Graham Balfour (1813-1891), médecin écossais

Prénom 
 
Balfour Mount (né en 1939), médecin québécois
Balfour Stewart (1828-1887), physicien écossais

Toponyme

Balfour, ville du Mpumalanga

Balfour, communauté de Colombie-Britannique
Rayside-Balfour, ancienne ville de l'Ontario, aujourd'hui Grand Sudbury

Balfour, ville de Caroline du Nord
Balfour, ville du Dakota du Nord

Balfour, ville du Southland
Balfour (rivière), rivière du district de Westland

Flore 
Balsamine de Balfour, plante herbacée annuelle
Laîche de Balfour, espèce de plante de La Réunion
Pin de Balfour, arbre poussant en Californie

Politique 

Déclaration Balfour de 1917, lettre ouverte du premier ministre Balfour à Lionel Walter Rothschild
Déclaration Balfour de 1926, document reconnaissant l'autonomie des Dominions britanniques

Commerce 
Balfour Beatty, compagnie de construction et de génie civil britannique

Cinéma 
L'Enlèvement de David Balfour, film américain sortie en 1960

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme écossais